HMS „Unicorn” – nazwa noszona przez jedenaście okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od jednorożca:

 HMS „Unicorn” (1544) był 36-działowym okrętem. Pierwotnie szkocki, przejęty w 1544 roku, sprzedany w 1555 roku.
 HMS „Unicorn” (1634) był 56-działowym okrętem zwodowanym w 1634 roku i sprzedanym w 1687 roku.
 HMS „Unicorn” (1665) był 18-działowym branderem.
 HMS „Unicorn” (1666) był 6-działowym okrętem.
 HMS „Unicorn” (1748) był 28-działowym okrętem.
 HMS „Unicorn” (1776) był 20-działowym okrętem.
 HMS „Unicorn” (1782) był 36-działowym okrętem.
 HMS „Unicorn” (1794) był 32-działowym okrętem.
 HMS „Unicorn” (1824) był fregatą z XIX wieku, należąca do typu Leda. Obecnie okręt muzeum w Dundee w Szkocji.
 HMS „Unicorn” (1943) był lotniskowcem warsztatowym. Zwodowany w 1941 roku, sprzedany na złom w 1959 roku.
 HMS „Unicorn” (1993) był okrętem podwodnym typu Upholder. Zwodowany w 1992 roku. Sprzedany Kanadzie w 2001 roku. Przemianowany na HMCS „Windsor”.

Unicorn